Rhytidosporum är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Rhytidosporum ingår i familjen Pittosporaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Araliaordningen
Rhytidosporum